D’Ovidio ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico D’Ovidio (1842–1933), italienischer Mathematiker
 Francesco D’Ovidio (1849–1925), italienischer Romanist
 Jacques d’Ovidio (1921–1997), französischer Filmarchitekt

Siehe auch:
 Ovidio